Iule est le nom vulgaire des myriapodes diplopodes de l'ordre des Julida.
Iule ou Ascagne, dans la mythologie grecque et romaine, est le fils d’Énée.